Seznam polkov z zaporedno številko 136.

Seznam 
 Pehotni
 136. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 136. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 136. pehotni polk (ZDA)
 136. strelski polk (ZSSR)
 136. gorski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 136. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 136. havbični artilerijski polk (ZSSR)

Glej tudi